Ritratti del coraggio (Profiles in Courage) – libro del 1955 di John Fitzgerald Kennedy
Profiles in Courage – serie televisiva statunitense della NBC del 1964-65